Estación de Tarragona puede referirse a tres estaciones todas ellas situadas en España:

 Estación de Tarragona, una estación de tren del trazado convencional situada en la ciudad de Tarragona;
 Estación de Tarragona, una estación de la línea 3 del metro de Barcelona;
 Estación de Campo de Tarragona, una estación de tren del trazado de alta velocidad situada en La Secuita, cerca de las ciudades de Reus y Tarragona; 
 Estación Central del Campo de Tarragona, una estación que se ubicará al sur del aeropuerto de Reus;
 Tranvía del Campo de Tarragona, un proyecto ferroviario que plantea construir un tranvía en la zona del Campo de Tarragona.